Tschofenig ist der Name von:

 Albin Tschofenig, österreichischer Politiker
 Daniel Tschofenig (* 2002), österreichischer Skispringer
 Gisela Tschofenig (1917–1945), österreichische Widerstandskämpferin
 Josef Tschofenig (1913–1995), österreichischer Politiker und Gatte von Gisela Tschofenig